Emanuela Piovano (1959-), réalisatrice italienne,
  (1981-), golfeuse italienne, 
 Igor Piovano (19??-), danseur et chorégraphe italien,
  (1927-2013), accordéoniste, chanteur et compositeur italien.
 
Patronyme italien